

Persone
Adamo Zamenhof – medico ed esperantista polacco, figlio di Klara e Ludwik Lejzer
Klara Zamenhof – esperantista polacca, moglie di Ludwik Lejzer
Leone Zamenhof – medico ed esperantista polacco, fratello di Ludwik Lejzer 
Lidia Zamenhof – esperantista e traduttrice polacca, figlia di Klara e Ludwik Lejzer
Ludwik Lejzer Zamenhof – medico polacco, ideatore dell'esperanto
Zofia Zamenhof – esperantista e pediatra polacca, figlia di Klara e Ludwik Lejzer

Altro
1462 Zamenhof – asteroide della fascia principale